Jericho steht für:

Orte in Palästina:
 Jericho, Stadt
 Gouvernement Jericho, Verwaltungsbezirk

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jericho (Alabama), Ort im Crittenden County, Alabama
 Jericho (Arkansas), Ort im Crittenden County, Arkansas
 Jericho (Connecticut), Ort im New London County, Connecticut
 Jericho (Indiana), Gemeindefreies Gebiet im Sullivan County, Indiana
 Jericho (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Henry County, Kentucky
 Jericho (Louisiana), Ort im Vernon Parish, Louisiana
 Jericho (Mississippi), Ort im Union County, Mississippi
 Jericho (New Hampshire), Ort im Grafton County, New Hampshire
 Jericho (New Jersey), Ort im Cumberland County, New Jersey
 Jericho (New York), Ort im Nassau County, New York
 Jericho (North Carolina), Gemeindefreies Gebiet im Caswell County, North Carolina
 Jericho (Ohio), Ort im Monroe County, Ohio
 Jericho (Pennsylvania), Dorf im Wayne County, Pennsylvania
 Jericho (South Carolina), Gemeindefreies Gebiet im Caswell County, South Carolina
 Jericho (Texas), Geisterstadt im Donley County, Texas
 Jericho (Utah), Gemeindefreies Gebiet im Juab County, Utah
 Jericho (Vermont), Town im Chittenden County, Vermont
 Jericho (Washington), Grant County
 Jericho (Wisconsin), Waukesha County
 Jericho (Calumet County, Wisconsin)
 Jericho (Waukesha County, Wisconsin)
 Jericho Springs, Missouri

in Australien:
 Jericho (Queensland), Barcaldine Region
 Jericho (Tasmanien), Southern Midlands Council

Sonstige Orte:
 Jericho/Langwarden, Naturschutzgebiet in der Gemeinde Butjadingen im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Jericho (Oxford), Stadtteil von Oxford, England
 Jericho Beach, Kanada
 Jericho (Nairobi), Kenia
 Jericho (Südgeorgien)

Fernsehserien:
 Jericho (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 1966/67
 Jericho – Der Anschlag, US-amerikanische Fernsehserie von 2006–08
 Jericho (Fernsehserie 2016), englische Fernsehserie ab 2016

Sonstiges:
 Jericho 941, eine israelische Selbstladepistole, siehe Baby Eagle
 Jericho (Rakete), Name verschiedener israelischer Boden-Boden-Raketen
 Jericho Distillery, ehemalige Whiskybrennerei in Schottland, siehe Bennachie (Whiskybrennerei)
 Jericho (Album), Musikalbum von The Band
 Clive Barker’s Jericho, Computerspiel
 Jericho, Drama von Peter Noll 

Jericho ist der Name von:
 Chris Jericho (* 1970), kanadischer Wrestler und Musiker
 Jericho Jerome Gawanab (* 1980), preisgekrönter namibischer Musiker

Siehe auch:
 Jericho-Trompete
 Jerichow (Begriffsklärung)
 Jericó
 Rose von Jericho